Иловик може бити:

 Иловик, острво у Јадранском мору, Република Хрватска
 Иловик (Мали Лошињ), насеље града Малог Лошиња, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Иловик (Чавле), насеље у општини Чавле, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска